Pu’an steht für:
 Pu’an (普安县), Kreis in der chinesischen Provinz Guizhou
 Pu’an (Jianyang) (普安乡), Gemeinde der Stadt Jianyang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Pu’an (Yunyang) (普安乡), Gemeinde des Kreises Yunyang in der chinesischen Stadt Chongqing
 Pu’an (Jiange) (普安镇), Großgemeinde des Kreises Jiange in der chinesischen Provinz Sichuan
 Pu’an (Kaijiang) (普安镇), Großgemeinde des Kreises Kaijiang in der chinesischen Provinz Sichuan
 Pu’an (Sandu) (普安镇), Großgemeinde des Autonomen Kreises Sandu in der chinesischen Provinz Guizhou
 Pu’an (Yibin) (普安镇), Großgemeinde des Kreises Yibin in der chinesischen Provinz Sichuan
 Pu’an (Yuechi) (普安镇), Großgemeinde des Kreises Yuechi in der chinesischen Provinz Sichuan